Pantaleón Astiazarán, el nombre puede pertenecer a: 

Pantaleón Astizarán (1895-1985) político y médico uruguayo. 
Pantaleón Astiazarán (1949) médico, deportista y fotógrafo uruguayo.